Melen peut désigner :

Toponyme 

 Melen, une section de la commune de Soumagne en Belgique,
 Royale Alliance Melen-Micheroux, un club de football belge,
 Melen (Troms), une localité de Norvège,
 Melen, un village du Cameroun dans la commune de Bikok,
 Nkol-Melen, un village du Cameroun dans la commune de Bikok,
 Melen, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap,
 Melen, un village du Cameroun dans la commune de Ngoumou,
 Nkong Melen, un village du Cameroun dans la commune de Nkolafamba.

Hydronyme 

 Büyük Melen, un fleuve en Turquie,
 Küçük Melen, une rivière en Turquie.

Patronyme 

 Ernest Moreau de Melen, un footballeur belge,
 Ferit Melen, un homme d'État turc,
 Henri Moreau de Melen, un homme politique belge,
 Joseph Moreau de Melen, un entrepreneur et homme politique belge.